Антипино — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Антипино — село в Тогульском районе.

Вологодская область 
 Антипино — деревня в Грязовецком районе.
 Антипино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Антипино — деревня в Батмановском сельском поселении Кинешемского района.
 Антипино — деревня в Решемском сельском поселении Кинешемского района.

Кировская область 
 Антипино — деревня в Лузском районе.
 Антипино — деревня в Подосиновском районе.
 Антипино — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Антипино — деревня в Кадыйском районе.
 Антипино — деревня в Судиславском районе.

Курганская область 
 Антипино — деревня в Макушинском районе.

Московская область 
 Антипино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Антипино — деревня в Ступинском районе.
 Антипино — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область 
 Антипино — деревня в Воскресенском районе.

Пермский край 
 Антипино — село в Юсьвинском районе.

Рязанская область 
 Антипино — деревня в Пронском районе.

Тверская область 
 Антипино — деревня в Бельском районе.

Тюменская область 
 Антипино — село в Нижнетавдинском районе.
 Антипино — микрорайон на востоке Ленинского административного округа Тюмени.

Удмуртия 
 Антипино — деревня в Сарапульском районе.

Ярославская область 
 Антипино — деревня в Рыбинском районе.

См. также 
 Антипина
 Антипин — русская фамилия
 Антипинская — топоним
 Антипинский — топоним
 Антипово — топоним